Мавританія (країна) — держава на північному заході Африки.
 Мавританія (корабель — 1906) — океанський лайнер 1906-1934, компанії Кунард.
 Мавританія (корабель — 1938) — океанський лайнер 1938-1965, компанії Кунард Уайт Стар.

Див. також 
 Мавретанія — стародавнє берберське королівство на Середземноморському узбережжі Північної Африки.